Benešovice bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Benešovice, Gemeinde im Okres Tachov
 Benešovice, Ortsteil von Brloh u Přelouče, Okres Pardubice
 Benešovice, Ortsteil von Všelibice, Okres Liberec